Colono hace referencia a varios artículos:

 Colono, persona que emigra a otro lugar en un proceso de colonización.

Términos jurídicos 
 Colonato, persona que trabajaba la tierra de otro para poder pagar un alquiler.
 Colono (habitante), emigrante que parte de una metrópolis a una colonia administrativa.
 Colono, labriego que cultiva una tierra arrendada donde suele vivir.

Lugares 
 Colono (Grecia), barrio de la ciudad de Atenas. En el pasado era una aldea a un par de kilómetros de la ciudad.
 Monumento al colono de Victoria, en Chile.

Literatura y música
 Edipo en Colono, tragedia griega de Sófocles, escrita no mucho antes de su muerte.
 Edipo en Colono (Zingarelli), ópera con música de Nicola Antonio Zingarelli y libreto de Simeone Antonio Sografi.
 Edipo en Colono (Sacchini) (título original en francés, Œdipe à Colone), tragedia lírica en tres actos con música de Antonio Sacchini y libreto en francés de Nicolas-François Guillard, basado en la tragedia de Sófocles.
 El Colono del Oeste, principal periódico de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe (Argentina).